Александр Иванович Авраменко (; 4 августа 1934, Запорожье — 23 февраля 1974, Киев) — украинский советский писатель и журналист.

Биография 

После окончания в 1967 году Одесского государственного университета им. И. И. Мечникова, работал корреспондентом газеты «Молодь України», позже — редактором газеты «Комсомолець Запоріжжя».

Член Союза писателей СССР с 1972 года.

Последние годы жил в Киеве. Умер в 1974. Похоронен на Байковом кладбище.

Творчество 
Печататься начал в 1964 году. Автор сборников рассказов и повестей, новелл, очерков, в том числе:
 Стайка зелёных ласточек;
 Прометеевы дети;
 Сладкая чаша горечи (1978);
 Гонцы из неволи (Дети-герои) (1981);
 сказка «Приключения Белой Ромашки» и др.

Память 
 Именем А. Авраменко названа улица в Шевченковском районе г. Запорожья.

Ссылки 
 Киевский некрополь
 ИСТОРИЯ ГАЗЕТЫ «МИГ»

Писатели СССР
Писатели Украины
Выпускники Одесского университета
Члены Союза писателей СССР
Похороненные на Байковом кладбище
Детские писатели по алфавиту
Детские писатели СССР
Детские писатели Украины
Редакторы Украины